Ptchelnik peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Пчелник) :
Ptchelnik, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Ptchelnik, village bulgare de l'obchtina de Dolni Tchiflik, situé dans l'oblast de Varna.